Sulima (plaats), plaats in Sierra Leone
 Sulima (heraldische clan), Middeleeuwse Poolse clan